Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a tollaslabda férfi egyes versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 28. és augusztus 4. között rendezték a Mar Bella Pavillionban.

Eseménynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

 E: erőnyerő
 V: visszalépett
 E: erőnyerő
 V: visszalépett

 E: erőnyerő
 V: visszalépett

 E: erőnyerő
 V: visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Első szakasz

Második szakasz

Végeredmény

Források 

Tollaslabda az 1992. évi nyári olimpiai játékokon